Muggensturm bezeichnet

 die Gemeinde Muggensturm in Baden-Württemberg
 einen Ort in der Gemeinde Bischofszell im Kanton Thurgau, Schweiz; siehe Muggensturm TG
 Marcel Muggensturm, höherer Stabsoffizier der Schweizer Armee

Siehe auch: Muckensturm